Sinapse pode ser:

 Sinapse (neurónio), encontro de extremidades de neurónios vizinhos
 Sinapse (ciclo celular), aproximação de cromossomas homólogos
 Sistema Integrado de Aprendizagem de Produtos e Serviços, metodologia de capacitação da Universidade Corporativa Banco do Brasil

Desambiguação
Biofísica